Levin kan avse
Levin (företag), svensk gitarrtillverkare

Personer med efternamnet Levin eller med varianter av detta namn

A
 Adolf Ludvig Levin (1733–1807), finansman
 Anders Fredrik Levin (1803–1875), glasgravör
 Anders Lennart Lewin (1828–1886), häradshövding och politiker
 Anna Stina Lewin (1700-talet), barnmorska och klok gumma
 Annika Lewin (född 1966), friidrottare
 Annika Levin (född 1955), ungdomsskådespelare
 Anton Levin (född 1992), häcklöpare
 Arthur Lewin-Funcke (1866–1937), tysk skulptör
 Astley Levin (1852–1931), läkare
 Attila Levin (född 1976), boxare

B
 Bengt Levin (1958–2020), orienterare
 Bengt Fabian Levin (1780–1864), apotekare och läkare
 Bernard Levin (1928–2004), brittisk journalist
 Bernhard Lewin (1903–1979), orientalist, professor
 Bert Levin  (1939–2014), företagsledare och politiker, folkpartist
 Björn Levin (född 1986), motorcyklist

C
 Carl Levin (1934–2021), amerikansk politiker, demokrat, senator för Michigan
 Carl Herman Levin (1816–1883), präst och författare

D
 Daniel Levin (född 1973), musiker

E
 Emma Lewin (född 1985), sångerska, låtskrivare och röstskådespelare
 Ephraim Levin (1896–1986), friidrottare
 Erik Levin (1899–1960), fotbollsspelare
 Erik Lewin (född 1969), författare
 Ernst Levin (1868–1934), läkare, bakteriolog

G
 Georg Richard Lewin (1820–1896), tysk läkare
 Gustav Levin (född 1952), skådespelare
 Gösta Lewin (1920–2016), filmregissör och sångtextförfattare

H
 Hans Levin (1899–1983), fiskare och politiker, socialdemokrat
 Harald Lewin  (1915–2000), konstnär och tecknare
 Herman Levin, flera personer
 Herman Levin (teolog) (1862–1934), lärare och författare
 Herman Levin (militär) (1894–1984), överste
 Hjördis Levin (född 1930), historiker och författare
 Hugo Levin (1886–1918), fotbollsspelare och idrottsledare

I
 Ira Levin (1929–2007), amerikansk författare och dramatiker

J
 Jacob Lewin (1890–1945), fotbollsspelare
 Janna Levin (född 1967), amerikansk kosmolog, professor
 Jeannette Lewin (född 1972), nederländsk landhockeyspelare
 Joakim Levin (född 1973), affärsman och musiker
 Johan Lewin (född 1969), jazzmusiker

K
 Karl-Axel Levin (1923–1997), företagare och politiker, folkpartist
 Knut Fabian Levin (1818–1888), läkare
 Kurt Lewin (1890–1947), tysk-amerikansk psykolog

L
 Leif Lewin (född 1941), statsvetare, professor
 Leif Lewin (företagsledare) (född 1936)
 Lloyd Levin (född 1958), amerikansk filmproducent

M
 Marcus Lewin  (född 1970), jazztrumslagare
 Maria Erixon Levin (född 1963), kläddesigner och företagare
 Marianne Levin (född 1942), jurist

P
 Pehr Levin (1821–1891), läkare
 Per Levin (1870–1948), skald och riksbanksrevisor
 Poul Levin (1869–1929), dansk författare

R
 Rob Levin  (1955–2006), amerikansk IT-entreprenör
 Roland Levin (1911–2003), sångtextförfattare och tandläkare

S
 Sander Levin (född 1931), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Michigan
 Savannah Levin (född 1995), amerikansk fotbollsspelare verksam i Sverige
 Stefan Levin (född 1964), tonsättare, producent och gitarrist

T
 Tony Levin (född 1946), amerikansk basist

U
 Ulf Lewin (född 1937), diplomat

Se även 
 Levine, företrädesvis amerikanskt efternamn

Svenska efternamn
Judiska efternamn